Félix Hernández – calciatore venezuelano
Félix Hernández – giocatore di baseball venezuelano